У́лица Жуко́вского — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР. В основном, названы в честь поэта Василия Андреевича Жуковского или основоположника аэродинамики Николая Егоровича Жуковского (но бывают и исключения).

Беларусь 
 Улица Жуковского — улица в Минске.
 Улица Жуковского — улица в деревне Щомыслице Минской области.

Казахстан 
 Улица Жуковского — улица в Алма-Ате.

Россия 
 Улица Жуковского — улица в Абакане. Улица Жуковского — улица в Арсеньеве.
 Улица Жуковского — улица в Альметьевске.
 В Ангарске:
 Улица Жуковского;
 2-я Улица Жуковского.
 Улица Жуковского — улица в Апрелевке.
 Улица Жуковского — улица в Арзамасе.
 Улица Жуковского — улица в Артёме.
 Улица Жуковского — улица в Астрахани.
 Улица Жуковского — улица в Батайске.
 Улица Жуковского — улица в Белгороде.
 Улица Жуковского — улица в Братске.
 Улица Жуковского — улица в Брянске.
 Улица Жуковского — улица в Вичуге.
 Улица Жуковского — улица во Владивостоке.
 Улица Жуковского — улица во Владимире.
 Улица Жуковского — улица в Волгограде.
 Улица Жуковского — улица в Волжском.
 Улица Жуковского — улица в Волхове.
 Улица Жуковского — улица в Воронеже.
 Улица Жуковского — улица во Всеволожске.
 В Геленджике:
 Улица Жуковского;
 Улица Жуковского (Архипо-Осиповка).
 Улица Жуковского — улица в Грозном.
 Улица Жуковского — улица в Димитровграде.
 Улица Жуковского — улица в Долгопрудном.
 Улица Жуковского — улица в Домодедове.
 Улица Жуковского — улица в Дубне.
 Улица Жуковского — улица в Жуковском.
 Улица Жуковского — улица в Загорянском Щёлковского района Московской области.
 Улица Жуковского — улица в Златоусте.
 Улица Жуковского — улица в Иванове.
 Улица Жуковского — улица в Иркутске.
 Улица Жуковского — улица в Ишимбае.
 Улица Жуковского — улица в Йошкар-Оле.
 Улица Жуковского — улица в Казани.
 Улица Жуковского — улица в Калининграде.
 Улица Жуковского — улица в Каменске-Уральском.
 Улица Жуковского — улица в Кедровом Емельяновского района Красноярского края.
 Улица Жуковского — улица в Кемерове.
 Улица Жуковского — улица в Кирове Кировской области.
 Улица Жуковского — улица в Киселёвске.
 Улица Жуковского — улица в Кисловодске.
 Улица Жуковского — улица в Коврове.
 Улица Жуковского — улица в Коломне.
 Улица Жуковского — улица в Комсомольске-на-Амуре.
 Улица Жуковского — улица в Копейске.
 Улица Жуковского — улица в Королёве.
 Улица Жуковского — улица в Красногорске.
 Улица Жуковского — улица в Краснодаре.
 Улица Жуковского — улица в Красноярске.
 Улица Жуковского — улица в Кургане.
 Улица Жуковского — улица в Курске.
 Улица Жуковского — улица в Ленинске-Кузнецком.
 Улица Жуковского — улица в Липецке.
 Улица Жуковского — улица в Лобне.
 Улица Жуковского — улица в Луховицах.
 Улица Жуковского — улица в Магнитогорске.
 В Майкопе:
 Улица Жуковского;
 Улица Жуковского (Ханская).
 Улица Жуковского — улица в городе Миассе.
 Улица Жуковского — улица в Москве.
 Улица Жуковского — улица в Мурманске.
 Улица Жуковского — улица в Нальчике.
 Улица Жуковского — улица в Невинномысске.
 Улица Жуковского — улица в Нижнем Новгороде.
 Улица Жуковского — улица в Нижнем Тагиле.
 Улица Жуковского — улица в Новом Раменского района Московской области.
 Улица Жуковского — улица в Новокузнецке.
 Улица Жуковского — улица в Новомосковске.
 Улица Жуковского — улица в Новороссийске.
 Улица Жуковского — улица в Новосибирске.
 Улица Жуковского — улица в Новошахтинске.
 Улица Жуковского — улица в Омске.
 Улица Жуковского — улица в Оренбурге.
 Улица Жуковского — улица в Орске.
 Улица Жуковского — улица в Пензе.
 Улица Жуковского — улица в Перми.
 Улица Жуковского — улица в Петрозаводске.
 Улица Жуковского — улица в Приозерске.
 Улица Жуковского — улица в Прокопьевске.
 Улица Жуковского — улица в городе Пушкине Московской области.
 Улица Жуковского — улица в Ростове-на-Дону.
 Улица Жуковского — улица в Рубцовске.
 Улица Жуковского — улица в Рыбинске.
 Улица Жуковского — улица в Самаре.
 Улица Жуковского — улица в Санкт-Петербурге.
 Улица Жуковского — улица в Сарапуле.
 Улица Жуковского — улица в Саратове.
 Улица Жуковского — улица в Сергиевом Посаде.
 Улица Жуковского — улица в Серове.
 Улица Жуковского — улица в Сланцах.
 Улица Жуковского — улица в Сочи.
 Улица Жуковского — улица в Ставрополе.
 Улица Жуковского — улица в Стерлитамаке.
 Улица Жуковского — улица в Сызрани.
 Улица Жуковского — улица в Таганроге.
 Улица Жуковского — улица в Тамбове.
 Улица Жуковского — улица в Твери.
 Улица Жуковского — улица в Томилино Люберецкого района Московской области.
 Улица Жуковского — улица в Томске.
 В Туле:
 Улица Жуковского;
 Улица Жуковского (посёлок 1-й Западный).
 Улица Жуковского — улица в Тюмени.
 Улица Жуковского — улица в Улан-Удэ.
 Улица Жуковского — улица в Ульяновске.
 Улица Жуковского — улица в Уссурийске.
 Улица Жуковского — улица в Уфе.
 Улица Жуковского — улица в Хабаровске.
 Улица Жуковского — улица в Химках.
 Улица Жуковского — улица в Хотькове.
 Улица Жуковского — улица в Чебоксарах.
 Улица Жуковского — улица в Челябинске.
 Улица Жуковского — улица в Череповце.
 Улица Жуковского — улица в Черкесске.
 Улица Жуковского — улица в Щёлкове.
 Улица Жуковского — улица в Якутске.
 Улица Жуковского — улица в Ярославле.

Крым 
 Улица Жуковского — улица в Керчи.
 Улица Жуковского — улица в посёлке Коктебель.
 Улица Жуковского — улица в Симферополе.

Узбекистан 
 Улица Жуковского — прежнее название улицы Садыка Азимова в Ташкенте.

Украина 
 Улица Жуковского — улица в Алчевске.
 Улица Жуковского — улица в Брянке. 
 Улица Жуковского — улица в Бердянске.
 Улица Жуковского — улица в Боярке.
 Улица Жуковского — улица в городе Винники.
 Улица Жуковского — улица в Виннице.
 Улица Жуковского — улица в Вознесенске.
 Улица Жуковского — улица в Горловке.
 Улица Василия Жуковского — улица в Днепре.
 Улица Жуковского — улица в Донецке.
 Улица Жуковского — улица в Жёлтых Водах.
 Улица Жуковского — улица в Запорожье.
 Улица Жуковского — улица в Золотоноше.
 Улица Жуковского — улица в Кропивницком.
 Улица Жуковского — улица в Ковеле.
 Улица Жуковского — улица в Краматорске.
 Улица Жуковского — улица в городе Красный Луч.
 Улица Жуковского — улица в Кривом Роге.
 Улица Жуковского — улица в Луганске.
 Улица Жуковского — улица в Луцке.
 Улица Жуковского — улица в городе Львове.
 В городе Макеевке:
 Улица Жуковского — улица в Горняцком районе;
 Улица Жуковского — улица в Кировском районе;
 Улица Жуковского — улица в Советском районе.
 Улица Жуковского — улица в Мариуполе.
 Улица Жуковского — улица в Мерефе.
 Улица Жуковского — улица в Мукачеве.
 Улица Жуковского — улица в Николаеве Николаевской области.
 Улица Жуковского — улица в городе Никополе.
 Улица Жуковского — улица в Одессе.
 Улица Жуковского — улица в селе Преображенка Ореховского района Запорожской области.
 Улица Жуковского — улица в Смеле.
 Улица Жуковского — улица в Сумах.
 Улица Жуковского — улица в Ужгороде.
 Улица Жуковского — улица в Харькове.
 Улица Жуковского — улица в Херсоне.
 Улица Жуковского — улица в Чернигове.

См. также 
 Жуковская улица
 Улица Василия Жуковского — улица в Киеве
 Проспект Жуковского
 Переулок Жуковского
 Проезд Жуковского
 Площадь Жуковского